Гран-прі ФІДЕ 2019 — це серія з чотирьох шахових турнірів, які є частиною кваліфікаційного циклу до матчу за звання чемпіона світу із шахів 2020. Змагання проходили у період з 17 травня по 22 грудня 2019 року.

Олександр Грищук та  Ян Непомнящий набравши найбільшу кількість балів за підсумками чотирьох турнірів серії гран-прі ФІДЕ отримали право участі у Турнірі претендентів, що пройде у Єкатеринбурзі (Росія) з 15 березня по 5 квітня 2020 року.

Формат 
До участі у Гран-прі ФІДЕ запрошено 21 шахіста. Кожен з них бере участь у трьох із чотирьох запланованих турнірів. У кожному турнірі беруть участь по 16 гравців.
Усі чотири турніри проходять за нокаут-системою, в тому ж форматі, що і Кубок світу з шахів. 
У кожному раунді турніру шахісти грають дві класичні партії з контролем часу — 90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого.

Якщо після двох партій рахунок в матчі залишався рівним, призначався тай-брейк, який мав гратися на наступний день. Тай-брейк розігрувався за такою системою:

 Дві партії в швидкі шахи (25 хвилин з 10-секундним додаванням).
 Якщо рахунок залишається нічийним після двох швидких партій, граються ще дві партії з контролем 10 хвилин з 10-секундним додаванням на хід.
 Якщо рахунок залишається нічийним після чотирьох партій в швидкі шахи, суперники грають дві партії у бліц з контролем п'ять хвилин і три секунди додавання.
 Якщо рахунок залишається нічийним і в цьому випадку, тоді призначається так звана партія смерті (або армагеддон), в якій у білих п'ять хвилин, у чорних чотири, але нічия в партії вважається перемогою чорних. Починаючи з 61-го ходу в партії смерті з'являється двохсекундне додавання на хід.

Розподіл очок 
Розподіл очок за участь в одному турнірі наступний:

Двоє шахістів із найбільшою кількістю очок за підсумками Гран-прі кваліфікуються на Турнір претендентів 2020. У разі рівності очок, діятимуть такі правила для розподілу місць:

 Кількість виграних турнірів (ТВ1);
 Кількість других місць (програш у фіналі) (ТВ2);
 Кількість очок набраних у партіях із класичним контролем часу (ТВ3);
 Рахунок особистих зустрічей
 Жереб.

Призи 
Призові кошти - 130 000 євро за один гран-прі, додаткові 280 000 євро для загального заліку гран-прі для загального призового фонду 800 000 євро.

На кожен окремий турнір призові кошти становлять: 24 000 євро для переможця, 14 000 євро для срібного призера, 10 000 євро для переможця у півфіналі, 8000 євро для переможців 2-го раунду та 5 000 євро для переможців у першому раунді.

Для підсумкового заліку, призові кошти - 50 000 євро за 1-е, 45 000 євро за 2-е і так далі вниз по кроках від 5000 до 10 000 євро для 9-го, а також 10 000 євро за 10-е. Призи для гравців, які мають рівну кількість очок гран-прі, діляться.

Гравці 
22 гравці будуть грати у Гран-Прі. 20 кваліфікуються за рейтингом (згідно із середнім показником 12 щомісячних рейтингових списків з лютого 2018 року по січень 2019 року), один гравець висувається на турнір на правах організатора. World Chess висунули Данила Дубова на перші три турніри, і тому він отримає право брати участь у рейтингу серії Гран-Прі. Ще один гравець буде висунутий лише на турнір у Тель-Авіві, за погодженням із Федерацією шахів у Ізраїлі; їхній результат не зараховуватиметься у рейтингу серії Гран-Прі.

Список рейтингових кваліфікацій був опублікований 25 січня 2019 року. П'ять гравців кваліфікувалися, але відмовились від запрошень: Магнус Карлсен, Фабіано Каруана, Дін Ліжень, Володимир Крамник та Вішванатан Ананд. Карлсену та Каруані не потрібно було грати на турнірі (Карлсен як чемпіон світу, а Каруана вже пройшов кваліфікацію до турніру претендентів); поки Крамник нещодавно оголосив про вихід у відставку. Це призвело до запрошення перших п'яти резервів.

Остаточний список гравців Гран-Прі (включаючи Данила Дубова) та їх розклад були опубліковані 19 лютого.

Результати

Москва 2019 

Перший турнір проходив у Москві, Росія, з 17 по 29 травня. Кожен раунд мав день по дві регулярні ігри, а третій — тай-брейк; був день відпочинку перед заключним раундом. Ігри розпочалися о 15:00 за МСК.

Гравці були відсіяні відповідно до їхнього рейтингу на початку турніру, станом на травень 2019 року. Найкращі 4 гравці (Гірі, Мамед'яров, Непомнящий, Грищук) були розміщені в різні чверті жеребкування, а решта вихідних позицій було вирішено шляхом жеребкування на церемонії відкриття 16 травня. Переможцем першого етапу серії Гран-прі ФІДЕ став Ян Непомнящий.

Рига 2019 

Другий етап, Рига, Латвія, 11–25 липня 2019 року. Переможцем другого турніру став Шахріяр Мамед'яров.

 Юй Ян'ї виграв матч проти Ароняна, тому що він зіграв унічию чорними фігурами у вирішальній грі Армагедоні.

Гамбург 2019 

Третій етап, Гамбург, Німеччина, 4–18 листопада 2019 року. Переможцем третього етапу серії Гран-прі ФІДЕ став Олександр Грищук.

Єрусалим 2019 

Четвертий етап, Єрусалим, Ізраїль, 11–23 грудня 2019 року. ФІДЕ повідомила, що Теймура Раджабова та Левона Ароняна з медичних причин замінять у Гран-прі ФІДЕ у Єрусалимі Ван Хао та Дмитро Андрєйкін із резервного списку учасників Гран-прі.

* Карякін вийшов у друге коло завдяки нічиї чорними фігурами в «Армагедоні».

Залік Гран-прі

Примітки

Посилання 
1-й етап Гран-прі ФІДЕ на chessbomb.com 
2-й етап Гран-прі ФІДЕ на chessbomb.com 
3-й етап Гран-прі ФІДЕ на chessbomb.com 
1-й етап Гран-прі ФІДЕ на chesspro.ru 
2-й етап Гран-прі ФІДЕ на chesspro.ru 
3-й етап Гран-прі ФІДЕ на chesspro.ru 

Шахові турніри 2019
Гран-прі ФІДЕ